Copper Mountain kan syfta på följande:

 Copper Mountain (film), en kanadensisk film från 1983
 Copper Mountain, Alberta, ett berg i Kanada
 Copper Mountain, British Columbia, ett berg i Kanada
 Copper Mountain, Colorado, ett berg och en vintersportort i USA